Сорб'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 50 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сорб'є на сайті французького Національного інституту географії
 Сорб'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сорб'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сорб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сорб'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи